Kika — filme
Kika (cantora) — cantora de Portugal
Kika Martinez — apresentadora da MTV Brasil

Desambiguação
Hipocorísticos